Himmetli ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Himmetli (Körfez), Ortschaft im Landkreis Körfez der türkischen Provinz Kocaeli
 Himmetli (Niğde), Ortschaft in der türkischen Provinz Niğde
 Himmetli (Saimbeyli), Ortschaft im Landkreis Saimbeyli der türkischen Provinz Adana